Walley peut faire référence à :

Patronymes 
  (1856-1938), soldat
  (né en 1954), géologue
 Deborah Walley (1943-2001), actrice
  (né en 1933), footballeur
 , footballeur
 , (1949-), femme politique
  (1954-), footballeur
 Moira Walley-Beckett, actrice
  (né en 1941), musicien
  (né en 1953), militant
  (1805-1877), homme politique
  (né en 1945), footballeur

Prénoms 
  (1920-1975), footballeur
  (c. 1770–c. 1820?), dramaturge

Voir aussi

Source de la traduction